37-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл с 28 августа по 8 сентября 1980 года. Жюри основного конкурса киносмотра возглавила итальянский сценарист Сузо Чекки Д’Амико.

Главную награду фестиваля, «Золотого льва», получили фильм Луи Маля «Атлантик-Сити» и фильм Джона Кассаветиса «Глория».

Жюри

Основной конкурс 
 Сузо Чекки Д’Амико, сценарист () — председатель
 Юсеф Шахин, кинорежиссёр ()
 Мишель Симан, кинокритик ()
 Умберто Эко, философ, писатель()
 Джилло Понтекорво, кинорежиссёр, сценарист ()
 Эндрю Саррис, кинокритик ()
 , кинорежиссёр, сценарист ()
 Маргарета фон Тротта, кинорежиссёр, сценарист ()

Конкурсная программа

Основной конкурс

Внеконкурсный показ

Награды 
 Золотой лев — «Атлантик-Сити» и «Глория»

Примечания 

Август 1980 года
Сентябрь 1980 года
1980 год в Италии
Кинофестивали 1980 года